MER o Mer puede referirse a:

 Mer (apellido), apellido francés.
 Mer (España), aldea española de la parroquia de Proendos, municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.
 Mer (Francia), comuna francesa del departamento de Loir y Che, región de Centro-Valle de Loira.
 Mer (sistema operativo), sistema operativo creado por Jolla Oy.
 MER 29, un fármaco hipolipemiante
 Modelo entidad-relación, una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información;
 Error modulación, un factor que nos informa de la exactitud de una constelación digital.
 Mars Exploration Rover, una misión de la NASA consistente en el envío de dos robots a la superficie de Marte.
 Mer (criatura del futuro), una especie ficticia de la serie Primeval.
 MER (minimum enclosing rectangle)
 MER (maximal empty rectangle)